K-129 è il nome di due sottomarini sovietici.
K-129 (Golf II), un SSB della classe Golf II, affondato nel 1968.
K-129 (Delta III), un SSBN della classe Delta III.